Эф-Джи "Тэдди" Ок Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю регулярного сезона Северного Дивизиона Американской хоккейной лиги. Это самый старый трофей АХЛ, до этого вручавшийся в двух предшествующих лигах. Также является одним из старейших трофеев в профессиональном хоккее. Назван в честь Тэдди Ока, бывшего игрока и владельца клуба из Китченер в Канадской профессиональной хоккейной лиге (CPHL).

Чемпионы CPHL сезона 1928/29 «Уиндзор Булдогс» забрали трофей с собой при переходе в Интернациональную хоккейную лигу (IHL). Ок Трофи был чемпионским трофеем IHL до 1936 года, когда лига присоединилась к Канадско-Американской хоккейной лиге (Can-Am), чтобы сформировать Интернациональную Американскую хоккейную лигу (I-AHL), предшественницу АХЛ.

Ок Трофи был чемпионским трофеем Западного Дивизиона до сезона 1952/53, когда он стал трофеем для победителей регулярного сезона АХЛ. С сезона 1961/62 трофей стал вручаться победителю Восточного Дивизиона. АХЛ несколько раз перестраивала структуру дивизионов, а Ок Трофи в разное время вручался в разных дивизионах: с сезона 1973/74 по 1975/76 и с 1977/78 по 1995/96 — победителю Северного Дивизиона, в сезоне 1976/77 — победителю регулярного сезона, с сезона 1996/97 по 2000/01 — победителю Дивизиона Новая Англия, с сезона 2001/02 по 2010/11 — победителю Восточного Дивизиона, с сезона 2011/12 по 2014/15 — победителю Северо-Восточного Дивизиона и, наконец, с сезона 2015/16 по настоящее время — снова Северного Дивизиона.

Победители

Северный Дивизион (2016-н.в.)

Северо-Восточный Дивизион (2012-2015)

Восточный Дивизион (2002-2011)

Дивизион Новая Англия (1997-2001)

Северный Дивизион (1978-1996)

Регулярный сезон АХЛ (1977)

Северный Дивизион (1974-1976)

Восточный Дивизион (1962-1973)

Регулярный сезон АХЛ (1953-1961)

Западный Дивизион (1937-1952)

Чемпионы IHL (1930-1936)

Чемпионы CPHL (1927-1929)

См. также
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Фрэнк Мэтерс Трофи (Frank Mathers Trophy) — победитель регулярного сезона
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database